Duharcourt peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre Duharcourt (1941-2012), économiste et syndicaliste français.
 Sandra Duharcourt (? - ), chercheuse en génétique et génomique et directrice de recherche française, médaille d'argent du CNRS 2022.
 Nicole Fiori-Duharcourt, Professeure de neurosciences à l'Université Paris-Descartes, responsable scientifique à l'Agence Nationale de la Recherche

Patronyme français